Метју Стивенс (; рођен 11. септембра 1977, Carmarthen, Велс) је професионални играч снукера.

Каријера

Успеси

Рангирaна финала: 8 (1 победа, 7 пораза)

Не-рангирна финала: 8 (7 победа, 1 пораза)

Освојени турнири
-{Benson & Hedges Championship}- - 1995
-{Belgian Masters}- - 1996
-{Scottish Masters}- - 1999
-{The Masters}- - 2000
-{Northern Ireland Trophy}- - 2005
-{Pot Black}- - 2005
-{Championship League}- - 2011

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1977.
Велшки играчи снукера